Carlo Tullio-Altan – antropologo, sociologo, filosofo e accademico italiano
 Francesco Tullio-Altan, noto come Altan – fumettista, vignettista e autore satirico italiano